Ixcapuzalco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ixcapuzalco, Pedro Ascencio Alquisiras, ort, Guerrero, 
 Ixcapuzalco, Ajuchitlán del Progreso, ort, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar